

Персоналії 
 Фей Данавей (Faye Dunaway; 1941) — американська актриса, лауреат премії «Оскар» за найкращу жіночу роль.
 Тіна Фей (Tina Fey; 1970) — американська акторка. Найбільш відома ролями в Saturday Night.
 Фей Рейган (Faye Reagan, Faye Valentine; 1988) — американська фотомодель та порноакторка.
 Фей Рей (Vina Fay Wray; 1907—2004) — американська актриса, відома насамперед завдяки виконанню ролі Енн Дерроу у фільмі "Кінг-Конг.
 Чжан Фей (167—221) — китайський державний діяч, військовик періоду Саньго.
 Хань Фей (280—233 до Р. Х.) — давньокитайський філософ, один з апологетів легізму.
 Юе Фей (1103 — 1142) — відомий китайський військовий діяч, стратег, національний герой та поет часів династії Сун.
 Ге Фей (1973) — китайська бадмінтон істка, олімпійська медалістка.
 Алессандро Фей (Alessandro Fei; 1978) — італійський волейболіст, олімпійський медаліст.
 Чен Фей (程 菲; 1988) — китайська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Топоніми 
 Ле-Фей (Le Fœil) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.
 Фей (річка) (, , інуктітут: Kuugaaluk (велика річка) або Itinniq (там, де весняна повінь)) — річка на півночі провінції Квебек (Канада).
 Фей — гора (3235 м) у гірському хребті Бов (Канадські скелясті гори).

Інше 
 4820 Фей (4820 Fay) — астероїд головного поясу.